Колгоспна — зупинний пункт Знам'янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці на лінії Чорноліська— Знам'янка-Пасажирська між станціями Знам'янка (7 км) та Чорноліська (5 км) у смт Знам'янка Друга Знам'янської міської ради Кіровоградської області.

Примітки

Джерела

Посилання 
 о. п. Колхозная  
 Розклад руху приміських поїздів

Транспорт Знам'янки
Зупинні пункти Одеської залізниці
Зупинні пункти Кіровоградської області